Tiede ist der Familienname folgender Personen:

 August Tiede (1834–1911), deutscher Architekt 
 Christian Friedrich Tiede (1794–1877), deutscher Uhrmacher
 Fritz Tiede (1929–2008), deutscher Fußballspieler
 Herbert Tiede (1915–1987), deutscher Schauspieler
 Johann Friedrich Tiede (1732–1795), preußischer Feldprediger
 Paul Tiede (1858–1946), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie 
 Peter Tiede (* 1970), deutscher Journalist
 Reno Tiede (* 1990), deutscher Goalballspieler

Siehe auch: 
 Thiede
 Tide (Begriffsklärung)